Рокоссовский  — фамилия; имеет женскую форму Рокоссовская.
 Рокоссовские — старинный польский шляхетский род.
 Рокоссовский, Анджей (?—1502) — сын Томислава Рокоссовского, дедич в Рокосове, Карщце, Славиковицах и Белчилесе.
 Рокоссовский, Константин Константинович (1896—1968) — советский и польский военачальник, дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза, маршал Польши.
 Рокоссовский, Лукаш (?—между 1488 и 1490) — сын Дзерслава Рокоссовского, дедич в Рокосове, Карщце, Славиковицах, Белчилесе и Круликове.
 Рокоссовский, Якуб (1524—1580) — сын Мацея-Элиаша Рокоссовского и самый известный представитель рода.

 Рокоссовская, Ариадна Константиновна (род. 1980) — журналист-международник «Российской газеты»; правнучка маршала Константина Рокоссовского.

См. также 
 
 Памятник Константину Рокоссовскому — памятник маршалу Константину Рокоссовскому в Москве.
 ● Паром «Маршал Рокоссовский» - ЖД-паром проекта CNF19M для линии Усть-Луга (Ленинградская область) - Балтийск (Калининградская область), построенный на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard 21 августа 2020 года
 «Проспект Рокоссовского» — проектируемая станция Омского метрополитена.
 Улица Рокоссовского (Чернигов)